Ірина-Камелія Бегу і Ралука Олару були чинними чемпіонками, але вирішили не брати участі разом. Олару грала в парі з Міхаелою Бузернеску, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Данка Ковінич і Марина Заневська. Бегу успішно захистила свій титул, граючи в парі з Андреєю Міту. У фіналі вони перемогли пару Ковінич і Заневська з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Відкритий чемпіонат Бухареста, парний розряд
2018